Xuân Mỹ (Đồng Nai), een xã in huyện Cẩm Mỹ, provincie Đồng Nai.
 Xuân Mỹ (Hà Tĩnh), een xã in huyện Nghi Xuân, provincie Hà Tĩnh.